Мало́ (Malo) — французская фамилия, известная во Франции с V в. н. э. Встречается также в Испании, Италии, Бельгии откуда распространилась в Канаде, Латинской Америке и т. п. Имеет кельтские истоки.

Имя 
 Святой Мало (487—565) — кельтский святой, один из 7 святых основателей Бретани, первый епископ города Сен-Мало, названного в его честь.

Фамилия 
 , 1585/1595—1649) — фламандский художник, ученик Давида Тенирса и Питера Пауля Рубенса.
  (1804—1884) — французский предприниматель и политик.
 Мало, Гектор (1830—1907) — французский писатель.
 Мало, Жак (1757—?) — французский офицер, участник событий Великой Французской революции.
 Мало, Игнатий Генрихович (1819—1884) — профессор французского языка и литературы Императорского Харьковского университета.
 Мало, Каму (род. 1963) — буркинийский футболист и футбольный тренер.
 Мало, Кармен (род. 1972) — эквадорский стрелок, специализирующаяся в стрельбе из пистолета.
 Мало, Патрик (род. 1992) — буркинийский футболист.
 Мало, Силао (род. 1990) — самоанский футболист, полузащитник.

Топоним 
 Мало — остров в архипелаге Новые Гебриды, Республика Вануату.
 Мало — коммуна в провинции Виченца, Италия.
  — коммуна в Швеции.

См. также 
 Мала (значения)

Ссылки 
 Самые известные Мало в мире
  Топонимы с корнем «Malo»